
 Дориан Грей — главный персонаж романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Персоналии 
 Дориан Грей (актриса) (1928—2011) — итальянская актриса

Фильмы 
 Дориан Грей (фильм) — художественный фильм 2009 года, режиссёра Оливера Паркера.
 Дориан Грей. Дьявольский портрет — английский триллер режиссёра Аллана Голдштайна 2004 года.
 Портрет Дориана Грея (фильм) — название фильмов, снятых на основе романа или по мотивам Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея»
 Портрет Дориана Грея (фильм, 1915) — фильм режиссёра Всеволода Мейерхольда
 Портрет Дориана Грея (фильм, 1945) — фильм режиссёра Альберта Левина
 Портрет Дориана Грея (фильм, 1968) — фильм-спектакль режиссёров Виктора Турбина и Надежды Марусаловой
 Портрет Дориана Грея (фильм, 1970) — фильм режиссёра Массимо Далламано
 Портрет Дориана Грея (фильм, 2005) — фильм режиссёра Дэвида Розенбаума

См. также 
 Человек, обманувший смерть